'A storia mia ('O scippo) album di Nino D'Angelo del 1976
 'A storia mia compilation di Nino D'Angelo del 2018